

Osoby 
  (zm. ok. 1495) – biskup Gurk
 Julia Kolberger (ur. 1978) – polska reżyserka i aktorka filmowa
 Krzysztof Marek Kolberger (ur. 1950, zm. 2011) – polski aktor i reżyser teatralny

Inne 
 bitwa morska pod Kolberger Heide – starcie zbrojne w XVII w.
 Dźwirzyno (niem. Kolberger Deep) – polska wieś sołecka